Termin bakar oksid ima više značenja:
 Bakar(I) oksid, -{Cu2O}-
 Bakar(II) oksid, -{CuO}-
 Bakar peroksid (CuO2)
 Bakar(III) oksid (Cu2O3)